een voormalige gemeente in de Estische provincie Põlvamaa: Orava (gemeente in Estland)
 een plaats in de Estische gemeente Võru vald: Orava (plaats in Estland)
 een rivier in Slowakije: Orava (Slowakije)